Piornedo hace referencia a varias localidades en España:

Castilla y León
 Piornedo (León), localidad del municipio de Cármenes.

Galicia
 :
 Piornedo (Cervantes), lugar del municipio de Cervantes (Lugo).
 Piornedo (Incio), lugar del municipio de Incio.
 :
 Piornedo, parroquia del municipio de Castrelo del Valle.